Southern Railway ist der Name folgender Eisenbahngesellschaften:

 Southern Railway (Großbritannien) im Vereinigten Königreich
 Southern Railway (Vereinigte Staaten) in den Vereinigten Staaten
 Southern Railway (Indien), eine Regionalgesellschaft der staatlichen indischen Eisenbahngesellschaft

Siehe auch:
 Southern Railway Depot
 Southern Railway Passenger Station